Ildar Arslanov – ex ciclista su strada russo
 Kinzja Arslanov – rivoluzionario russo
 Timur Arslanov – schermidore russo